Gattinara bezeichnet:

 Gattinara, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Vercelli
 Gattinara (Wein), ein Wein, der in der Gemeinde Gattinara angebaut wird
 Gattinara (Pavia), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Pavia
 Mercurino Arborio di Gattinara (1465–1530), ein italienischer Staatsmann